Uturgur je bio kan Utigurskih Protobugara od 490-ih do 510-ih godina.

Poslije njega je vladar Utigura bio Sandil od 540-ih do 560-ih godina.

Bugarski vladari